Trans Europe Express puede referirse a:

 Trans Europ Express, red ferroviaria internacional europea que funcionó entre 1957 y 1991.
 Trans Europa Express (Trans-Europe Express en su versión en inglés), sexto álbum de estudio del grupo alemán Kraftwerk, publicado en 1977, y primer sencillo de dicho álbum.